Буи́нск — посёлок городского типа (с сельским населением как сельский населённый пункт с декабря 2005 года) в Ибресинском районе Чувашской Республики России. Центр Буинского сельского поселения. В обыденной жизни, чтобы отличить посёлок от города Буинска в Татарстане, используется название Чуваш-Буинск.

Посёлок расположен в 10 км к югу от районного центра Ибреси. Железнодорожная станция на линии Канаш — Красный Узел Горьковской железной дороги.

День посёлка отмечается во второе воскресенье июня.

История 
Посёлок основан в 1896 году в связи со строительством разъезда Московско-Казанской железной дороги. Первым зданием является железнодорожная будка. Первыми жителями можно считать путевого обходчика по фамилии Ёлхин и его семью. Посёлок административно входил в Симбирскую губернию. Благодаря наличию промысловых лесных массивов, принадлежащих уделу и казне, в Ибресинский край потянулись предприимчивые и состоятельные люди. На базе лесных ресурсов возник лесопильный завод. Своё название посёлок получил в 1910 году.

В 1923 году открыта школа, в 1927 году построена железнодорожная станция. Статус рабочего посёлка Буинск получил благодаря Буинскому сланцевому руднику, который открылся в 1930-е гг. В 1938 году Буинск получил статус посёлка городского типа, так как перспектива развития сланцедобычи, в свою очередь, способствовала строительству производственных и социальных объектов, обеспечивающих деятельность шахты, но продукция сланцевого рудника не нашла потребителя в республиканском масштабе и не выдержала конкуренцию с углеводородным топливом, поэтому после Великой Отечественной войны предприятие было закрыто. Производственные фонды и социальная сфкра рудника переданы предприятиям деревообрабатывающей промышленности. На его месте был создан древкомбинат, осуществлявший заготовку леса и его распиловку. Он производил несложную мебель, сборные дома. Позже был переименован в Буинский леспромхоз. Буинский лесозавод являлся посёлкообразующим предприятием. Долгие годы на нём выпускались лесоматериалы, щитовые дома и другая продукция деревообработки. В 1960 году он переименован в завод комбайновых деталей и стал выпускать детали для сельскохозяйственных машин, тару, клёпку, мебель, жёсткие диваны. В 1966 г. преобразован в деревообрабатывающий комбинат, который продолжал выпускать лесоматериалы и изделия несложной деревообработки. Достаточно успешно работал в 1970-е гг. Буинский цех Ибресинской мебельной фабрики.

Этимология 
По одному из преданий своё название посёлок получил от города Буинска, уроженцами которого была одна из первых семей жителей — Сычёвы.

Уклад жизни 
Посёлок застроен, в основном, деревянными одноэтажными строениями, имеются двухэтажные жилые здания.

Жители, в основном, заняты в приусадебном хозяйстве. Огородничество представлено такими культурами как, картофель, красная и кормовая свекла, капуста, подсолнечник, морковь, земляника садовая, топинамбур, помидоры, огурцы, хрен, лук, чеснок, укроп и другое. В садах растут различные сорта яблони, крыжовника, малины, смородины, сливы. Популярно рыболовство.

Жители также заняты скотоводством (коровы, овцы, козы). У многих хозяев есть лошади. Также разводят свиней, пчёл, кроликов. Почти в каждом дворе есть домашняя птица: гуси, утки, куры. Жители работают в учреждениях посёлка, на предприятиях в Чебоксарах и в Москве.

Население 

Национальный состав населения посёлка в 2002 году: 34,4 % — татары; 32,8 % — чуваши; 24,4 % — русские; 7,6 % — мордва. Исповедуют православное христианское и мусульманское суннитское вероисповедания.

Инфраструктура 
Посёлок телефонизирован, доступна сотовая связь и интернет. Находится отделение «Почты России», детский сад, магазины, клуб, мечеть, церковь. Проведён газопровод, водопровод, кроме того в каждом доме дополнительно имеются печи, в каждом дворе — баня.

Посёлок находится около региональной автодороги 97К-002 «Аниш». Имеется остановка автобусов, курсирующих маршрутом Буинск — Канаш. Действует железнодорожная станция Буинск.

Среднее образование жители посёлка получают в средней общеобразовательной школе.

Достопримечательности 
Шахтёрские горы — отвалы пустой породы бывшей сланцевой шахты, известны также как Три горы или Чёртовы горы (в породе встречается ископаемый моллюск «Чёртов палец»).

В посёлке установлен обелиск павшим войнам.

В феврале 1996 года в Буинске была построена каменная мечеть, первая в Ибресинском районе. В 2010 году построена православная церковь, в декабре 2013 г. открыт новый каменный двухэтажный детский сад.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Почтовые индексы Чувашии
 ОКАТО
 Сайт Буинского сельского поселения Ибресинского района Чувашии

Населённые пункты Ибресинского района
Посёлки городского типа Чувашии